Empedrado puede referirse a:

 Empedrado (Chile), ciudad de Chile;
 Empedrado (Corrientes), localidad de la Argentina;
 departamento Empedrado, división administrativa de Corrientes, Argentina;
 empedrado (pavimento), tipo de pavimento realizado a base de piedras;
 empedrado (arroz), tradicional plato de arroz procedente de Castellón.